Ostbahn (Oostenrijk) - spoorlijn in Oostenrijk
 Laaer Ostbahn - spoorlijn in Oostenrijk
 SC Ostbahn XI - Oostenrijkse voetbalclub
 Østbanen - verzamelnaam voor twee spoorlijnen op Seeland in Denemarken